Колесники () — село,
Комендантовский сельский совет,
Кобелякский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5321883803. Население по переписи 2001 года составляло 112 человек.

Географическое положение 
Село Колесники находится на расстоянии до 3-х км от сёл Порубаи, Черемушки и Мотрино.

Экономика 
 Свинотоварная ферма.

Примечания